Комитет молодёжных организаций СССР (КМО СССР) — общественная организация в Советском Союзе преимущественно в сфере международных молодёжных связей. В отличие от ВЛКСМ напрямую пропагандой коммунистической идеологии не занимался. Комитет был создан в 1956 году на основе Антифашистского комитета советской молодёжи (1941—1956). И КМО, и его предшественник АКСМ, были основательно насыщены чекистскими кадрами. Комитет контролировал международные связи различных общественных, профессиональных, спортивных, студенческих, культурных и других организаций советской молодёжи.

Председатели комитета 
 Фёдоров, Евгений Константинович (1941—?)
 Кочемасов, Вячеслав Иванович (1949—1954) — пред. Антифашистского комитета советской молодёжи
 Романовский, Сергей Калистратович (май 1954 — февраль 1960) — пред. Антифашистского комитета советской молодёжи до 1956 г.
 Решетов, Пётр Николаевич (февраль 1960 — 1966)
 Яровой, Владимир Григорьевич (май 1966 — февраль 1968)
 Янаев, Геннадий Иванович (март 1968 — январь 1980)
 Аксёнов, Владимир Александрович (январь 1980 — апрель 1987)
 Челноков, Сергей Николаевич (апрель 1987 — май 1989)
 Ковылов, Алексей Иванович (1989—1991)
 Кошмаров (Трубецкой) Алексей Юрьевич  (1991—2016) — Председатель Международного комитета молодежных организаций (МКМО) – правопреемника КМО СССР)

См. также 
 Комитет советских женщин

Примечания 

Молодёжные организации СССР
Организации, основанные в 1956 году
Организации, закрытые в 1991 году